«Дождливый июль» () — польский чёрно-белый художественный фильм 1957 года, снятый режиссёром Леонардом Бучковским на студии «KADR».

Премьера фильма состоялась 21 февраля 1958 года.

Сюжет 
Муж изменяет жене. Обманутая жена, находясь в отпуске, решает ответить ему тем же. Однако, не в силах отдаться влюблённому в неё Анджею, убеждая себя, что только к мужу испытывает настоящие чувства. Когда же Анна возвращаясь, выходит на вокзале, чтобы встретить его, узнаёт, что муж не только не приехал за ней, но и не поехал к любовнице, а к совсем другой женщине…

В ролях 
 Уршуля Моджиньска — Анна
 Рышард Барыч — Анджей Новицкий
 Ян Курнакович — Тадеуш Кавка
 Анджей Щепковский — Вацек
 Барбара Краффтувна — Зофия Карпиньская
 Марта Стебницкая — Халина Порембская
 Казимеж Вилямовский — Станислав Порембский
 Ольга Бельская — Ивона
 Зофья Анквич — горничная Юзя
 Магда Целювна — девушка в пансионате
 Казимеж Фабисяк — курортник
 Хенрик Моджевский — мужчина с собакой
 Сильвестр Пшедвоевский — отец непослушных детей
 Ярема Стемповский — курортник-меломан
 Зофия Куцувна — мать непослушных детей
 Збигнев Филюс — железнодорожник
 Ян Влодарчик — эпизод
 Раймунд Ярош — эпизод
 Ванда Островская — эпизод
 Кристина Церняк-Моргенштерн — женщина на танцах (нет в титрах) Ян Майзель — студент (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Сценарий — Леонард Бучковский, Стефания Гродзеньская
 Постановка режиссёра — Леонард Бучковский
 Ассистенты режиссёра — Павел Коморовский, Мария Стаженьская
 Главный оператор — Северин Крушиньский
 Художник — Роман Манн
 Композитор — Ежи Харольд
 Звукооператор — Юзеф Бартчак
 Операторы — Здислав Парыляк, Тадеуш Вежан, Ежи Бялек, Юлиан Гловацкий
 Монтаж — Кристина Тунис
 Костюмы — Мишель Загорская
 Музыка — Большой симфонический оркестр Польского радио (Катовице)
 Дирижёр — Ежи Харольд
 Директор — Влодзимеж Сливиньский

Ссылки 
 
 Deszczowy lipiec
 Кадры из фильма «Дождливый июль»

Фильмы Польши 1957 года
Фильмы-мелодрамы Польши
Психологические фильмы
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы Леонарда Бучковского
Фильмы на польском языке
Фильмы киностудии KADR